(5020) Азимов () — астероид главного пояса, который был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом в обсерватории Сайдинг-Спринг и  назван в честь Айзека Азимова, известного американского писателя-фантаста. В тот же день Бас открыл астероид (4923) Кларк, названный в честь другого фантаста, Артура Кларка.

Критерий Тиссерана по Юпитеру — 3,673. Диаметр астериода - около 3,5 км.

См. также 
 Список астероидов (5001—5100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Data concerning 5020 Asimov 

Астероиды, названные в честь людей
Айзек Азимов